Als Kabinett Tusk werden die von Donald Tusk geführten Kabinette bezeichnet:

 das erste Kabinett Tusk von 2007 bis 2011, siehe Kabinett Tusk I
 das zweite Kabinett Tusk ab 2011, siehe Kabinett Tusk II